Taperoá ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Taperoá (Bahia), Bundesstaat Bahia 
 Taperoá (Paraíba), Bundesstaat Paraíba